Александр Александрович Лодыженский
 Лодыженский, Александр Александрович (1854—1935) — русский общественный и государственный деятель.
 Лодыженский, Александр Александрович (1886—1976) — русский общественный и государственный деятель. Сын предыдущего.